Buffet kan syfta på:
 Louis Buffet, fransk politiker
 Marie-George Buffet, fransk politiker
 Buffet - en form av servering, se buffé

Se även
 Buffett